Lasiosphaeriella är ett släkte av svampar. Lasiosphaeriella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasiosphaeriella